Смоленский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Смоленском районе Алтайского края России. Административный центр — село Смоленское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 8985 человек, в том числе 4130 мужчин и 4855 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 9461 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Ленинское,
 село Первомайское,
 село Смоленское.

Примечания 

Сельские поселения Смоленского района Алтайского края